Кицай — українське прізвище, виводиться від дієслова. За словником Грінченка слово «кицати» — доторкатися при грі в піжмурки того, хто втікає". 
Прізвище Кицай зустрічається й серед наступних назв:
 Кицаї — фарисеї «з закривавленим чолом», які ходили із замруженими очима, щоб не бачити жінок, і тому часто наштовхувались на стіни, через що лоб у них завжди був у крові. 
 Кічай, кіцай (, самоназва K'itaish) — індіанське плем'я в США. За етнокультурною класифікацією відноситься до індіанців південних прерій. Мешкало на південному-сході Техасу.

Відомі носії прізвища 
 Єфрем (Кицай) — архієпископ Криворізький і Нікопольський

Джерела 
 Індіанське плем'я Кіцай на сайті wapedia

Українські прізвища